Татарск — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Татарск — деревня в Оршанском районе Витебской области.

Россия 
 Татарск — город, административный центр Татарского района Новосибирской области.
 Татарск — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Татарск — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.